Ма́льчики — бывшая железнодорожная станция Московской железной дороги, ныне парк станции Люберцы I. Находится в городе Люберцы Московской области, на тупиковом ответвлении общего пользования Люберцы I — Яничкино от главного хода Казанского направления.

Строительство железнодорожной ветки по станции легло в основу сюжета первого советского звукового фильма «Путёвка в жизнь». Своё оригинальное название получила возможно от того, что строили её мальчики-беспризорники из близлежащих детских домов.

С 1997 года в пассажирском движении не используется, пассажирская платформа заброшена (располагается в северо-восточной горловине станции у путепровода Октябрьского проспекта над железнодорожной веткой). Бывший тупиковый путь (соединительная ветвь) для электропоездов до бывшей станции Панки Рязанского направления разобран, однако на ветке Люберцы I — Мальчики — Яничкино сохраняется электрификация и грузовое движение. Сохраняется оно и на участке от Яничкино до Дзержинского (без электрификации), но движение весьма нестабильно (от одной пары в сутки раз в неделю). Грузовую ветку на перегоне Яничкино-Дзержинский обслуживает ФЦДТ «Союз».

До вхождения в состав станции Люберцы I станция была грузовой по основному характеру работы, по объёму работы была отнесена к 4 классу.

Под мостом за парком находится разворот маневровых тепловозов, развозящих вагоны с углём для московской ТЭЦ-22 (Алексеево)

От парка на юг отходит подъездной путь необщего пользования в Лыткарино.

Интересные факты 
В посёлке при станции происходит действие рассказа Ю. Яковлева «Станция «Мальчики» (1961 год).

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 «Мальчики» на дороге — заметка в АиФ.
 http://www.gdevagon.ru/scripts/info/station_detail.php?stid=19440

Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Здания и сооружения Люберец
Грузовые станции
Станции 4 класса
Транспорт Люберец
Парки железнодорожных станций
Железнодорожные станции и платформы городского округа Люберцы